Forsell ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Forsell (1915–1975), schwedischer Opernsänger und Schauspieler
 Göran Forsell (1929–2010), schwedischer Unternehmer und Sohn von Zarah Leander 
 John Forsell (1868–1941), schwedischer Opernsänger, Gesangspädagoge und Opernleiter
 Johnny Forsell (1939–1988), finnischer Sänger
 Olle Forsell Schefvert (* 1993), schwedischer Handballspieler
 Petteri Forsell (* 1990), finnischer Fußballspieler
 Tero Forsell (* 1976), finnischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Forssell